Das 82. Gent–Wevelgem 2020 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Ypern und endete in Wevelgem nach 238 Kilometer und wurde am Sonntag, den 11. Oktober 2020, ausgetragen. Ursprünglich hätte das Rennen am 29. März stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Der Wettbewerb gehörte der UCI WorldTour 2020 an und war dort das zweiundzwanzigste von insgesamt 25 Rennen dieser Serie, welche in diesem Jahr stark verkürzt war. Sieger wurde, der Däne Mads Pedersen.

Das 9. Gent–Wevelgem 2020 der Frauen wurde in Ypern gestartet und endete wie das Männerrennen in Wevelgem nach 141,4 Kilometern. Es gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2020. Siegerin wurde im Sprint Jolien D’hoore.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2020
Gent–Wevelgem